Языкова́я исто́рия Ки́ева, равно как и современная языковая ситуация в границах Киевской агломерации отличаются сложностью и наличием ряда своеобразных черт. Она отражает демографические и политические процессы в его долгой истории, а также многочисленные изменения в языковой политике последних столетий. Согласно публикации «Вестник Института Кеннана в России» определяющим фактором культурной, социальной и политической жизни населения современного Киева является «языковой конфликт, не имеющий однако чётких этнических или географических границ». В настоящее время в социально-экономическом плане в столице наиболее актуальны проблемы взаимодействия русского и украинского языков, восходящих к общему древнерусскому языку Киевской Руси. Ha определённых этапах истории города заметную роль в нём играли польский язык, а также идиш — родной язык некогда многочисленного еврейского меньшинства, расцвет языковой культуры которого пришёлся на конец XIX — начало XX вв. Согласно данным переписи 2001 года, подавляющее большинство жителей столицы заявило о том, что они одинаково хорошо владеют украинским и русским языками, то есть являются русско-украинскими билингвами.

Статистические данные 
Сложность языковой ситуации в городе отчасти усугубляется сохранением несовершенного механизма учёта всех нюансов этноязыковой картины населения как города, так и Украины в целом, Госкомстат которой в ходе переписей населения не оперирует такими понятиями как язык домашнего обихода, рабочий язык, не учитывает два или более этнических происхождения переписываемых, два или более родных языка, два или более языка домашнего обихода и т. д. (как это делается, например, в Канаде). Тем не менее, анализом динамики языковых вопросов всё же занимается ряд частных статистических агентств.

Комментируя итоги первой переписи населения 2001 года, журнал «Демоскоп» назвал Киев «скорее украиноязычным (во всяком случае, желающим казаться таковым)».

Исторический контекст

Киевская Русь 
До конца XIII века Киев играл важнейшую роль в становлении общерусского койне. Хотя в основе древнерусского языка Киева лежала речь южнорусских славян, его городской, наддиалектный характер отличал его речи сельских жителей окружающих земель полян не только по словарю и синтаксису, но и по звуковым особенностям. Обширные и культурные связи помогли ему постоянно включать в себя слова разных славянских диалектов. Таким образом, уже в эту раннюю эпоху Киев превратился в своеобразный наддиалектный остров в южнорусском сельском массиве. При этом высшие классы и духовенство стали проводниками иноязычных (в первую очередь греческих и церковнославянских) элементов, а также различного рода культурных, общественно-политических, профессиональных и торговых терминов.

Объединяющее влияние Киева в формировании общерусского языка той эпохи до сих пор прослеживается в таких чертах, как: падение глухих (ъ, ь) и переход их в о и е; утрата беспредложного употребления местного падежа имён существительных; замена формы именительного падежа формой винительного падежа в именах мужского рода (кроме названий лиц), а во множественном числе — и в именах женского рода; смешение твёрдого и мягкого склонения существительных; утрата двойственного числа; утрата в народных говорах форм имперфекта и аориста, утрата достигательного наклонения и т. п..

Официальным письменным языком Киева, как и всей Руси, в этот период был церковнославянский (староболгарский), в который постепенно проникали и собственно древнерусские элементы. Словом «руський» сначала обозначали простой народный язык — в противоположность письменному «славянскому». В древних памятниках Киева этот простой народный язык сохранился плохо, так как был малопрестижным.

Иностранное правление 
После разорения города монголо-татарами Киев перестаёт выполнять свои объединяющие наддиалектные функции в области языкового влияния. С 1362 года по 1569 год Киев входит в состав Великого княжества Литовского, где сначала быстро расцветает, а затем так же быстро — под давлением польского литературного языка — приходит в упадок западнорусский язык. С 1569 года по 1667 город входит в состав Речи Посполитой и переживает период активной полонизации. В 1654 году в городе происходит антипольское и антилитовское восстание, и Киев переходит «под руку московского царя», что официально подтверждается при подписании Андрусовского перемирия в 1667 году.

Длительный период иностранного правления не прошёл для языковой истории города и окружающего его региона бесследно. Его отличительными чертами стали рурализация, интенсивное проникновение полонизмов и латинизмов, вытеснение ими церковнославянских и греческих влияний на письме, а затем и в речи киевлян, отрыв от более консервативной московской нормы. Таким образом, сложилась довольно парадоксальная ситуация: общерусское койне, некогда сформировавшееся в Киеве, лучше всего сохранилось не в нём, а на территории Московского царства, где языки иностранных завоевателей (в данном случае монголо-татар) никогда не пользовались сколько-нибудь значительным распространением. Этому способствовал и демографический упадок самого города, который попросту утратил свой некогда значительный количественный вес.

В период до 1667 года выражение «руська мова» противопоставлялось «польскому», «московскому», а также неславянским языкам, на которых разговаривали соседние народы (в разные периоды — чудь, мурома, мещера, половцы, татары, хазары, печенеги и пр.). В целом, все малороссийские по своей типологии диалекты Украины до ХVІІІ века назывались «руськими».

Российская империя 
Киев перешёл по юрисдикцию Москвы в 1667 году. Но проблема различий диалектных норм Москвы и Малороссии стала отмечаться только в период распространения высшего образования в XIX веке, когда появилась необходимость установить нормы языка преподавания в школах и ВУЗах. При этом проблема поднималась в первую очередь польским меньшинством, а также приезжими из малороссийской провинции, оседавшими на периферии города: в самом Киеве самым преобладающим этносом в этот период были русские (в основном своей массе российские военные, чиновники с семьями и близкие им группы), за которыми следовали евреи. Возвращение русского языка в город в этот период, по мнению современных авторов, было вполне закономерным, так как русский язык в Киеве «находится вполне у себя дома», равно как закономерен и островной, исторически сложившийся, характер его русскоязычия в массиве сельских украинских диалектов.

Становление украинского литературного языка и начало периода двуязычной конкуренции 
Современный литературный украинский язык был сформирован на основе надднепрянских говоров — наследников диалекта летописных полян — в первой половине ХІХ века благодаря усилиям таких писателей, как Котляревский, Гребинка, Квитка-Основьяненко, а также Тарас Шевченко. Эти усилия по языковым и политическим мотивам поддерживало и польское национальное меньшинство Левобережной Украины. Интенсивное смешение двух близкородственных наречий — великоросского и малороссийского (в дореволюционной терминологии), — приведшее к появлению так называемого суржика, отмечалось в Киеве со второй четверти XIX века.

Современная ситуация

Украинский язык 
В современном городе украинский язык имеет хорошо закреплённый официальный статус, а также доминирует в сфере государственного делопроизводства, наружной рекламы, гостелерадиоэфирах и системе государственного образования. Он же часто используется в речах общественных собраний с целью придания им атмосферы помпезного официоза, особенно когда киевские чиновники выезжают с официальными визитами в преимущественно русскоязычные регионы Украины. Все эти ниши были активно заняты им в последние два десятилетия благодаря мощной поддержке государственного аппарата, а также из-за целого ряда демографических изменений в столичной агломерации во второй половине XX века, когда в Киев прибыло большое количество украиноязычной молодёжи из сельских регионов Центральной и Западной Украины.

Русский язык 
После принятия закона о языках в июле 2012 года русский язык получил на территории Киева юридический статус регионального языка, согласно данным переписи 2001 года, со всеми вытекающими отсюда правами. Однако, несмотря на некоторую поддержку в Верховной Раде в виде ряда пилотных проектов, Киеврада фактически отказалась рассматривать вопрос о фактическом претворении положений нового закона в жизнь. При этом в результате политики украинизации образования в период после обретения независимости Украиной, в Киеве, как и по стране в целом, наблюдается нарастающий дефицит русскоязычных образовательных учреждений всех уровней, а также усиление языковых диспропорций между репрезентативностью русского и украинского языков путём командно-административных методов дискриминации. Последнее фактически приводит к постепенному разрушению сложившейся за десятилетия образовательной вертикали на русском языке за счёт вытеснения русского языка из образовательной сферы (детский сад — школа — профтехучилища, техникумы или колледжи — вузы).

Родные языки 
Историческая динамика родного языка населения Киева по данным переписей населения:

Хотя современный Киев оказался разделён на русскоязычную и украиноязычную культурно-языковые группы, языковые границы не соответствуют этническим в основном за счёт того, что 14,6 % киевлян, определивших себя как этнические украинцы, назвали родным языком русский.

По данным последней переписи населения 2001 года, 72,1 % киевлян назвали родным языком украинский, 25,3 % — русский язык. Это соотношение сильно изменилось с момента проведения последней советской переписи населения 1989 года.

За межпереписной период 1989—2001 гг. Киев стал лидером Украины по темпам сокращения числа жителей, считающих русский язык родным. Несмотря на это, число называющих русский язык родным по-прежнему было выше доли тех, кто называл себя этническими русскими (13,8 %), хотя и доля последних также сокращалась обвальными темпами за счёт смены этнического самосознания.
Впрочем, как видно из данных переписей, обе эти тенденции начались давно, но ускорились после распада СССР.

Роль миграции 
Согласно данным как переписей населения, так и соцопросов, определяющим фактором в языковых предпочтениях киевлян играет их миграционный статус и продолжительность проживания в столице. Так, по переписи 2001 года, более 50 % приехавших в Киев жителей других городов называли родным русский язык, равно как и около 40 % уроженцев города. Однако русский назвали родным лишь 20 % жителей, приехавших в столицу из сёл.

Современные соцопросы косвенно подтверждают эту динамику: по данным за 2014 год, уроженцы Киева в большинстве своём (53 %) предпочитают использовать русский язык для общения в семье. Для сравнения, среди мигрантов таких оказалось лишь 19 %. Примечательно однако и то, что почти половина мигрантов (49 %) по прибытии в Киев внутри семьи начинают пользоваться русским и украинским языками в равных объёмах. Доля внутрисемейного русско-украинского двуязычия среди коренных киевлян заметно меньше (35 %), но она остается значительной.

Система образования

Динамика соотношения языков преподавания в школах Киева 

В 2011 году в Киеве осталось лишь 7 русских школ в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Соломенском и Шевченковском. Из этих семи школ 5 представляют собой специализированные школы и гимназии. В левобережной части Киева не осталось ни одной русской школы. Кроме этого в Киеве имеется 12 учреждений, в которых есть классы с русским языком обучения. Из-за явного недостатка русских школ большинство из них переполнены, и, как следствие, испытывают проблемы с повышением качества образования. При этом родители-мигранты из стран дальнего зарубежья предпочитают отдавать своих детей не в русские, а в украинские школы (от 42 до 58 % в 2006 году), объясняя свой выбор тем, что, по их оценкам, качество образования в украинских школах Киева стало выше, чем в русских. Для живого каждодневного общения с родными и друзьями дети мигрантов чаще всего используют свой родной или русский язык. Их родители также начинают применять русский язык в этой функции первым, а позднее усваивают также и украинский.

Степень украинизации, равно как и дерусификации, школ Киева к концу 2010-х годов приняла весьма глубокий и соразмерный характер: об этом свидетельствовало хотя то, что в 2012/2013 учебном годах 98 % выспускников Киева решили сдавать тест по математике на украинском при том, что по Украине в целом этот тест на украинском сдавали 80,2 % выпускников. Более, того, по данным за 2010 год, киевские школьники заняли второе место в стране (после львовских) по такому показателю, как отличное знание украинского языка и литературы, который достиг 22,98 %. Примечательно, что в окружающей Киев области, где украинский язык назвал родным гораздо больший (92 %) процент населения, показатель отличного владения им среди школьников был вдвое меньше.

Техническое и высшее образование 
В 2010/2011 учебном году преподавание на русском языке полностью прекратилось в техникумах и колледжах столицы, а доля студентов ВУЗов, получающих образование на русском языке, упала до 5,1 %.

Примечания 

Культура Киева
Языки Украины